Шо может означать:
 Шо () — коммуна во Франции, в регионе Бургундия.
 Шо () — коммуна во Франции, в регионе Шампань — Арденны.
 Шо () — Что.
 Шо — озеро в Республике Беларусь.
 Шо — деревня в Республике Беларусь.
 Шо () — остров в архипелаге Сан-Хуан, штат Вашингтон, США.
 Шо — вышедшая из употребления буква греческого алфавита.
 «Шо» — украинский журнал.
 Шо — японский национальный музыкальный духовой инструмент.

Персоналии 
 Шо, Берни (род. 1956) — канадский рок-певец.
 Шо, Ивонн (род. 1969) — итальянская актриса и фотомодель.
 Шо, Моамед-Али (род. 2004) — французский футболист.
 Шо, Финн (род. 1948) — норвежский актёр театра и кино.
 Шо, Франсуа (род. 1959) — американский актёр.

См. также 
 Шоу